Andrey Botanarsky (São Petersburgo, 17 de setembro de 1922 — Budapeste, 11 de setembro de 1992) foi um russo, filósofo, sociólogo, historiador, pintor, desenhista, escultor, físico, matemático e economista. Ele é conhecido pelo livro "Becos Diagonais" onde retratou o subúrbio da cidade de Moscou logo após a Segunda Guerra Mundial.
Seguindo ideologias anarquistas, iluministas e niilistas Andrey sempre foi uma figura misteriosa, inclusive muitas de suas obras não foram assinadas, há pequenos trechos e frases que pode ser ter certeza de autenticidade.
O russo lutou como oficial do Exército Vermelho durante a ocupação nazista de sua cidade. Foi condecorado com a Cruz de Ferro e elevado à patente de Sargento, após heróicos atos durante a expulsão nazista e avanço do front soviético até, finalmente, a captura do Reichstag em Berlin.
Com o fim do conflito, abalado pelos horrores que testemunhou, decidiu dedicar seu tempo à compreensão da natureza humana em todos os seus ínfimos aspectos. Estudou filosofia e sociologia na Universidade de Moscou, mas decidiu tornar-se autodidata. Seus talentos surgiram nas mais variadas áreas do conhecimento, fazendo dele um polímata de primeira ordem.

Morte 
A morte de Botanarsky é um mistério, assim como a sua vida. O seu melhor amigo, Bitor Stuk, anunciou que a morte de Andrey fora causada por uma infecção alimentar após passar 2 meses internado.

Frases 
"As pessoas buscam uma fonte interminável de prazeres e vícios e, assim como em uma lagoa disponível para todos, um indivíduo pode regir semelhantes: não beba de minha água, você a contaminará; entretanto, aos olhos desavisados, o rio corrente funciona como o oposto do lago, relativizando a tirania. Como ser autoritário, se a pessoa que bebe a água está, em relação à correnteza, à sua frente?"

"O tempo e a distância são separatistas demais para serem digeridas."

"A roda que flui, mesmo que gigante, é uma mera pétala diante corsário."

"Boas omeletes dizem quem têm a verdadeira honra."

"A dúvida pode ser a forma abstrata da pergunta, e a resposta a forma sublime, se duvidada, assim teremos 3 fatores, sendo nenhum um fato perfeito. Assim notamos que um jogo de perguntas e resposta é algo bem mais nebuloso do que compartilhamento de verdade."

"Falas e atos são como armas medievais, podem machucar, matar ou até mesmo serem falhas, portanto sempre procure se lembrar o caso bumerangue/flecha. Há palavras proferidas que não voltam atrás ou são esquecidas, ou até mesmo atos rudes que podem ser recuperados. Pense e reflita: flecha ou bumerangue?"

"O que dizer de uma gaivota pousando em um navio? Certamente há terra próxima, mas por que não dizer que simplesmente a exaustão e o cansaço fizeram que barreiras físicas fossem rompidas? As falhas e defeitos alheios devem ser considerados irrefutáveis, como um balão em que pousa uma gaivota; certamente a terra está próxima, mas você pularia do balão para chegar nela?"

"É comum julgar meretrizes por afagos multi-excêntricos, uma vez que os aspectos de suas vidas são negligenciados; entretanto, é de boa ventura enxergar aquilo que a penumbra, por não ser completamente iluminada nem estar num breu total, permite que a cognição dos epítetos absorva"

“Uma chuva de dejetos pode ser divertida, só basta a verdadeira companhia.”

"A educação que os pais dão aos seus filhos é como uma votação entre amigos pela escolha de um sabor de picolé."

"A vida pode ser um picolé: basta decidir se ele terá sabor ou será feito de gelo puro."

"A espera talvez resguarde um sereno mórbido, tal qual um colchão vadio e razoavelmente confortável, aos olhos de um uma doce cobiça, aos olhos do outro uma mera preguiça."

"Todos os efeitos de um árduo conhecimento são valores integrais obscuros da espécie humana."

"Sobre as pontes do horizonte não falta homizio pelo qual o xamego exista repentinamente."

Sociólogos da Rússia
Pintores da Rússia
Historiadores da Rússia
Escultores da Rússia
Matemáticos da Rússia